Рудо́льф Ха́нель (; род. 31 октября 1897, Вена) — австрийский футболист, нападающий. Один из лучших австрийских бомбардиров 1920-х годов.

Провел два матча за национальную сборную Австрии, забив два мяча.

Клубная карьера 

Начал играть в футбол в венском клубе «Рекорд XV», где он выступал в течение Первой мировой войны, вплоть до 1920 года. 

С 1929 года Ханель играл за «Винер Шпорт-Клуб» на протяжении двух с половиной сезонов, а затем вернулся в «Никольсон». 

Следующим клубом в карьере нападающего стал клуб «Бригиттенау», где он снова вышел в финал Кубка Австрии. 

Позже работал в качестве футбольного судьи.

Карьера в сборной

Достижения 
 Финалист Кубка Австрии (2): 1923/24, 1932/33
 Лучший бомбардир чемпионата Австрии: 1924

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Вена»
Игроки ФК «Фёрст»
Игроки ФК «Винер Шпорт-Клуб»
Игроки ФК «Рапид» Вена